Эсто́нская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Эстонская улица — улица в городе Барановичи.

Казахстан 
 Эстонская улица — улица в Алма-Ате.

Крым 
 Эстонская улица — улица в Севастополе.
 Эстонская улица — улица в Симферополе.

Россия 
 Эстонская улица — улица в Астрахани.
 Эстонская улица — улица в Екатеринбурге.
 Эстонская улица — улица в Краснодаре.
 Эстонская улица — улица в Новосибирске.
 Эстонская улица — улица в посёлке Приволжском Саратовской области.
 Эстонская улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Эстонская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Эстонская улица — улица в Челябинске.
 Эстонская улица — улица в селе Эстосадок Адлерского района муниципального образования город-курорт Сочи.

Украина 
 Эстонская улица — улица в Днепре.
 Эстонская улица — улица в Донецке.
 Эстонская улица — улица в городе Запорожье.
 Эстонская улица — улица в Киеве.
 Эстонская улица — улица в городе Красный Луч.
 Эстонская улица — улица в городе Кривой Рог.
 Эстонская улица — улица в Луганске.
 Эстонская улица — улица в городе Львове.
 Эстонская улица — улица в городе Макеевке.
 Эстонская улица — улица в Одессе.
 Эстонская улица — улица в Черновцах.

См. также 
 Эстонский переулок